Bdelyrus paraensis — вид пластинчатоусых жуков рода Bdelyrus из подсемейства скарабеины (Scarabaeinae). Неотропика: Бразилия (Para, Jacareacanga). Вид назван месту обнаружения типовой серии (штат Пара на севере Бразилии).

Описание 

Длина тела до 6,60 мм, ширина до 3,52 мм. Отличаются угловатыми парамерами самцов с короткими узкими вершинами, а также крупными задними бёдрами. Глаза крупные. Клипеус выступает вперёд. Межглазничное расстояние равно 5,73 диаметрам глаз; клипеус лоб и щёки грубо пунктированные. Основная окраска тела коричневато-чёрная, блестящая. Навозный жук, населяет вечнозелёные тропические леса Амазонии. Встречается в декабре. Усики с 3-члениковой булавой. Задние голени с одной вершинной шпорой. Вид был впервые описан в 1998 году канадским энтомологом Джойсом Куком (Joyce Cook, North Augusta, Онтарио, Канада) по материалам, собранным в Боливии.

См. также 
 Bdelyrus iauaretensis

Примечания

Литература 
 Cook, J. 1998. A revision of the neotropical genus Bdelyrus Harold (Coleoptera: Scarabaeidae). The Canadian Entomologist 130: 631–689.

Ссылки 
 eol.org: Bdelyrus paraensis Cook 1998. eol.org

Bdelyrus
Животные, описанные в 1998 году
Насекомые Южной Америки
Эндемики Бразилии